Lussi ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Lussi (* 1992), US-amerikanische Skispringerin
 Gustave Lussi (1898–1993), US-amerikanischer Eiskunstlauftrainer
 Melchior Lussi (1529–1606), Schweizer Staatsmann
 Niklaus Lussi (1825–1899), Schweizer Politiker
 Nina Lussi (* 1994), US-amerikanische Skispringerin

Siehe auch:
 Lussy
 Lusi
 Lucy (Begriffsklärung)